Дмитрий Фролов:
 Фролов, Дмитрий Алексеевич (род. 1966) — режиссёр независимого кино, сценарист и продюсер, оператор.
 
 Фролов, Дмитрий Николаевич (1917—1993) — советский судостроитель, Герой Социалистического Труда (1959).
 Фролов, Дмитрий Николаевич (род. 1966) — советский хоккеист.